Георгий Ломидзе:
 Ломидзе, Георгий Иосифович (1914—1999) — специалист в области истории и проблем развития советской литературы, член-корреспондент АН СССР.
 Ломидзе, Георгий (род. 1977) — грузинский футболист.